A Calzada, Calzada o La Calzada pueden referirse a:

A Calzada 

 A Calzada (Mesía), localidad del municipio de Mesía, en la provincia de La Coruña.
 A Calzada (Vivero), localidad del municipio de Vivero, en la provincia de Lugo.

Calzada 

 Calzada, como la parte de la carretera destinada a la circulación de los vehículos.

Lugares

España 

 Calzada (Arzúa), aldea española de la parroquia de Burres, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Calzada (Burgos), localidad española del municipio de Valle de Losa, provincia de Burgos, Castilla y León.
 Calzada (Paderne), localidad del municipio de Paderne, en la provincia de La Coruña.
 Calzada (Vigo),  localidad del municipio de Vigo, en la provincia de Pontevedra.

Otros 

 Calzada de Bureba, localidad del municipio de Fuentebureba, en la provincia de Burgos.
 Calzada de Calatrava, municipio de la provincia de Ciudad Real.
 Calzada de Don Diego, municipio de la provincia de Salamanca.
 Calzada de la Valdería, localidad del municipio de Castrocalbón, en la provincia de León.
 Calzada del Coto, municipio de la provincia de León.
 Calzada de Losa, localidad del municipio de Valle de Losa, en la provincia de Burgos.
 Calzada de los Molinos, municipio de la provincia de Palencia.
 Calzada de Tera, localidad del municipio de Vega de Tera, en la provincia de Zamora.
 Calzada de Valdunciel, municipio de la provincia de Salamanca.
 Calzada de Vergara, localidad del municipio de Jorquera, en la provincia de Albacete.
 Cuatro Calzadas, localidad del municipio de Buenavista, en la provincia de Salamanca.

Hispanoamérica 

 Calzada (Maunabo),  un barrio de Puerto Rico.

Otros 

 Calzada de Guadalupe.
 Calzada de los Misterios.
 Calzada Independencia.
 Distrito de Calzada.
 Rafael Calzada.

Miscelánea 

 Calzada del Gigante, formación geológica en Irlanda.

La Calzada 

 La Calzada,  barrio de Gijón, Asturias.
 La Calzada de Béjar,  municipio de la provincia de Salamanca.
 La Calzada de Oropesa,  municipio de la provincia de Toledo.

Otros 

 Cabezabellosa de la Calzada, municipio de la provincia de Salamanca.
 Estébanez de la Calzada, localidad del municipio de Villarejo de Órbigo, en la provincia de León.
 Puebla de la Calzada, municipio de la provincia de Badajoz.
 Santo Domingo de la Calzada, municipio de La Rioja.
 Torrejón de la Calzada, municipio de la provincia de Madrid.
 Valdelacalzada, municipio de la provincia de Badajoz.
 Rabé de las Calzadas, municipio de la provincia de Burgos.

Nombres artísticos 

 Chiquito de la Calzada.
 Niño de la Calzada.